ZPA steht für:
 Zeitschrift für Praktische Augenheilkunde & Augenärztliche Fortbildung, siehe Kaden Verlag
 Zentrales Prüfungsamt
 Zentralstelle für Prüfungsaufgaben, siehe Zentralstelle für Prüfungsaufgaben Nord-West
 Zone polarisierender Aktivität, Gruppe von Zellen am hinteren Rand der sich entwickelnden Extremität von Wirbeltieren, siehe Extremitätenevolution

zpa steht für:
 Lachiguiri-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung